Binzen ist der Ortsname von

 Binzen, Gemeinde im Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Binzen (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Binzen (Oy-Mittelberg), Ortsteil der Gemeinde Oy-Mittelberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern